

Biografia

Si arruola nell’Arma dei Carabinieri il 25 febbraio 1983 quale carabiniere ausiliario. Partecipa positivamente al concorso per diventare allievo ufficiale, frequentando l'Accademia Militare di Modena dal 1984 al 1986, al termine della quale acquisisce il grado di sottotenente. Dopo due anni di corso formativo la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma viene promosso al grado di tenente.

Nell'autunno del 1988 è stato destinato alla Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze quale comandante di plotone. Successivamente gli è stato affidato il Comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Mestre.

Nel 1991, dopo la promozione a Capitano, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia. Nel 1997 ha assunto il Comando della Compagnia di Pozzuoli.

Il 31 dicembre 2000 è stato promosso a maggiore e nel 2002 ha assunto il Comando di una sezione della Scuola Ufficiali Carabinieri. Fra il 2003 ed il 2004 ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).

Dal 2004 al 2009 viene assegnato allo Stato maggiore della difesa. Nel 2004 viene impiegato nella missione NATO-SFOR in Sarajevo (Bosnia Herzegovina). Dopo la promozione a Tenente Colonnello viene posto al comando dell'Ufficio Addestramento del Comando delle scuole dell'Arma dei Carabinieri, fino all'anno 2013.

Dall’ottobre 2012 al gennaio 2013 è stato distaccato a Kochi (India) su incarico speciale del Ministro della difesa Giampaolo Di Paola per il Caso dell'Enrica Lexie, relativo alla controversia tra Italia e India per la gestione del caso dei Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Una volta rientrato in territorio nazionale, nel gennaio 2013, è stato nominato Comandante del comando provinciale carabinieri di Treviso, incarico ricoperto fino al 2016, anno nel quale è divenuto Capo di stato maggiore della Legione carabinieri "Toscana".

Dal 15 settembre 2018 ha assunto il Comando del Reggimento KFOR-MSU, impiegato in missione all'estero nel teatro operativo del Kosovo. Al termine del suo mandato quale Comandante di MSU, il 16 Ottobre 2019, ha ceduto il comando al colonnello Paolo Pelosi. 
Per il servizio svolto quale comandante del contingente dei carabinieri, a favore della popolazione kosovara, è stato insignito della medaglia al merito da parte del Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kosovo Ekrem Mustafa, con cerimonia svoltasi presso la sede centrale della Kosovo Police.

L'ultimo giorno del suo mandato è stato convocato dal Presidente del Kosovo Hashim Thaçi che lo fregiato della medaglia presidenziale di merito, la più alta onorificenza del paese, insignita a personalità civili o militari per meriti eccezionali a favore della Repubblica del Kosovo. Con tale onorificenza l'ufficiale italiano si pone a fianco di personalità quali Ric Grenell, Robert O'Brien, Donald Trump e Joe Biden.

Dopo il rientro in Italia, nel 2019,  è tornato a ricoprire la carica di Capo di Stato Maggiore della Legione carabinieri "Toscana". Il 5 ottobre 2020 ha lasciato l'incarico di Capo di Stato Maggiore per ricoprire la carica di Vice Comandante della stessa Legione.

Dal 31 gennaio 2022 ha assunto il comando della missione MIADIT 16, dislocata in Gibuti, volta all'addestramento delle forze locali e di quelle somale. La missione si è conclusa positivamente il 31 maggio 2022.

Dall'8 febbraio 2023 è tornato a ricoprire l'incarico di comandante del Reggimento KFOR-MSU, in Kosovo.

Studi
Diplomato quale geometra nel 1982, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata nel 1993; la laurea in Scienze della Sicurezza presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nel 2003; un Master in scienze strategiche presso l'Università degli Studi di Torino.

Ha conseguito l'idoneità all'esercizio della professione di avvocato nel 1999.

Vita privata
È sposato ed ha due figli.

Onorificenze

Onorificenze straniere

Note

Voci correlate 
Arma dei Carabinieri
Multinational Specialized Unit
KFOR
Kosovo

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Carabinieri